Андрей Фети́сов:
 Фетисов, Андрей Сергеевич (род. 1972) — российский баскетболист.
 Фетисов, Андрей Степанович (1904—1956) — териолог, зав. кафедрой зоологии позвоночных и декан биологического факультета ИГУ